One Love — 6-й сингл британской группы The Prodigy. Это первый сингл со второго альбома Music For The Jilted Generation. Композиция One Love имеет звучание, абсолютно не похожее на предыдущие композиции Лайама Хоулетта. Лайам понимал, что музыка очень быстро изменялась в данный период, поэтому дорожка One Love продвинула группу на новый уровень. Лайам горел желанием поскорее приступить к созданию нового стиля потому, что он чувствовал, насколько быстро меняется лицо современной музыки.

У меня просто голова кругом пошла от того, сколько появилось новой музыки, и здесь было чему поучиться. Мне захотелось бросить все эти скоростные хип-хоповые семплы и начать писать музыку совсем по-другому. Наши дальние разъезды дали мне немало источников вдохновения, Я не могу выделить какие-то определенные группы, повлиявшие на меня, просто во время гастролей мы поняли, сколько вокруг самой разной музыки. Брейк-бит — это слишком уж английский стиль, причём типично лондонский, кроме него существует так много всего другого. Выпустив «Оne Love», я, кажется, впервые почувствовал, что мы здорово продвинулись по сравнению с тем, с чего начинали. Это был огромный прыжок.

Звучание сингла 

Композиция имеет звук схожий с эйсид-джазом и джаз-фанком, причём на рейв похоже в меньшей степени. Трек имеет необычное настроение с использованием там-тамов, чтобы передать атмосферу характерными древними ритмами. Сингл имеет очень жесткую и мощную композицию Rhythm of Life, которая отлично подходит для би-сайда сингла. А также трек Full Throttle. В этом треке ощущается ритм высокой скорости и быстрой езды. В этом треке взят семпл из фильма Звёздные войны. Эпизод IV. Новая надежда где произносится фраза «We’re going in full throttle». В альбоме Music For The Jilted Generation эта композиция будет звучать немного иначе, а фраза будет сделана в реверсе.
Также на этом сингле есть ремикс, сделанный другим человеком — это ремикс на One love от диджея Jonny L. Ремикс имеет более спокойное и мелодичное звучание с трансовым настроем.

Музыкальное видео 

Клип сделан качественно по меркам 1993 года, с трёхмерной компьютерной графикой, видео создавалось американской фирмой Hyperbolic Systems and featured. В клипе изображен ацтекский храм, в котором пляшут человечки — индейцы — и поклоняются некоему божеству. Также показываются афиши из фестивалей группы 1992—1993 года и фотографии. Фотографии участников  The Prodigy изображены на одном из помещений на стенах. Сами участники видны только в виде силуэтов, которые танцевали на отснятом синем фоне.

Список композиций

12" vinyl record 
 «One Love» (Original Mix) — 5:50
 «Rhythm of Life» (Original Mix) — 5:05
 «Full Throttle» (Original Mix) — 5:28
 «One Love» (Jonny L Remix) — 5:10

CD single 
 «One Love» (Edit) — 3:53
 «Rhythm of Life» (Original Mix) — 5:05
 «Full Throttle» (Original Mix) — 5:28
 «One Love» (Jonny L Remix) — 5:10

Чарты

Недельные чарты

Примечания

Ссылки 
 Информация о сингле.

Синглы The Prodigy
Песни 1993 года
Синглы XL Recordings